Plaatsen
 Elm (Cambridgeshire)
 Elm (Zwitserland)
 East London Mosque
 Elm (heuvelrug), Duitsland
 Elm Township
 Elm City, een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Elmira-Corning Regional Airport
 The Elms or Elms
 Little Elm, een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen
 Viktor Elm, Zweeds voetballer
 Rasmus Elm, Zweeds voetballer
 David Elm, Zweeds voetballer
 Steven Elm, Canadees langebaanschaatser
 Albert Elms, Brits componist

Overig
 Elaboration likelihood model, een model uit de marketing en psychologie
 Elm (e-mail), een e-mail variant
 Elm (programmeertaal), een programmeertaal